Ли Хон Ки (кор. 이홍기; произносится [iː hoŋɡiː ]; род. 2 марта 1990) — южнокорейский певец, композитор, актёр, дизайнер. Наиболее известен как вокалист и участник поп-рок группы FTISLAND.

Карьера 
Дебютировал в 2007 году в качестве ведущего вокалиста группы FTISLAND.

Дискография 
Дискография FTISLAND

Альбомы 
 2015: AM302 (Japanese)

EPs 
 2015: FM302 (Korean)

Саундтреки к фильмам

Песни, написанные Ли Хон Ки

Фильмография

Телесериалы

Фильмы

Примечания

Ссылки 

 
 Skullhong website

Рок-вокалисты Республики Корея